Stroiești se poate referi la:

 Râul Stroiești, Lețcani
 Râul Stroiești, Mogoșu

Vezi și 
 Stroiești (dezambiguizare)

Toponime românești